Tornos kan syfta på:

 Tornos (släkte) – ett släkte av fjärilar
 Tornos (kommun) – em kommun i Spanien
 Tornos (kommunhuvudort) – kommunens huvudort